Jméno Uherčice nese více obcí:

 Uherčice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Uherčice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav

… a panské sídlo:
 Uherčice (zámek) – zámek v Uherčicích

podobný název má i:
 Úherčice – obec v okrese Chrudim

Externí odkazy